Ćwikła – sałatka warzywna

 Osoby o nazwisku Ćwikła
 Konrad Ćwikła (1995-), polski hokeista
 Marcin Ćwikła (1973-), polski hokeista, trener
 Mieczysław Ćwikła (-1991), polski hokeista, trener
 Mirosław Ćwikła (1954-), polski żużlowiec
 Rafał Ćwikła (1989-), polski hokeista
 Ryszard Ćwikła (1946-1992), polski narciarz, olimpijczyk